Son of a Plumber è un album in studio del cantante svedese Per Gessle, pubblicato nel 2005.

Tracce 
Disco 1
Drowning in Wonderful Thoughts about Her
Jo-Anna Says
I Have a Party in My Head (I Hope It Never Ends)
C'mon
Week with Four Thursdays
Hey Mr DJ (Won't You Play Another Love Song)
Late, Later On
Ronnie Lane
Are You an Old Hippie, Sir?
Double-headed Elvis
Something in the System
Speed Boat to Cuba
Come Back Tomorrow (And We Do It Again)

Disco 2
Kurt - The Fastest Plumber in the West
I Never Quite Got over the Fact that the Beatles Broke Up
Substitute (for the Real Deal)
Waltz for Woody
Carousel
I Like it Like That
Something Happened Today
Brilliant Career
Burned out Heart
Drowning in Wonderful Thoughts about Her (Reprise)
Making Love or Expecting Rain + Jo-Anna Says Farewell

Collegamenti esterni